Roel Janssen (auteur) (1947), een Nederlands journalist en auteur
 Roel Janssen (voetballer, 1975), een Nederlands voetballer, gespeeld bij onder andere MVV, FC Groningen en BV Veendam
 Roel Janssen (voetballer, 1990), een Nederlands voetballer, gespeeld bij onder anderen VVV-Venlo en Fortuna Sittard
 Roel Janssen (zwemmer) (1985), een Belgisch voormalig zwemmer gespecialiseerd in de wisselslag